Johannes Oertel ist der Name folgender Personen:

* Johannes Oertel (Politiker) (1840–1916), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Zittau
 Johannes Oertel (Musikverleger) (1879–1961), deutscher Musikverleger
 Johannes Oertel (Künstler) (1893–1976), deutscher Künstler 
 Johannes Oertel (Bildhauer) (1893–??), deutscher Bildhauer
 Johannes Adam Oertel (1823–1909), deutsch-amerikanischer Maler, Kupferstecher und Geistlicher 
 Johannes Christian Oertel (1839–1909), deutscher Glasveredelungsunternehmer, siehe Oertel Kristallglas